Pascal Zbinden (1974. február 18. –) svájci labdarúgókapus.

Források 
Pascal Zbinden adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

 

1974-ben született személyek
Svájci labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek